Stanisław Kossecki (1739–1820), pisarz, poseł na Sejm, wojski
 Stanisław Kossecki (1886–1946), kapitan Wojska Polskiego